Доминик Радзиви́лл (): Радзивилл, Доминик Иероним (1786—1813) — XI ординат несвижский.
 Радзивилл, Доминик Николай (1643—1697) — канцлер великий литовский (1690—1697).